Биби Андершон (, ) е шведска актриса.

Биография 
Родена е на 11 ноември 1935 година в Стокхолм в семейство от средната класа. Завършва школата на Кралския драматичен театър в Стокхолм, след което работи там в продължение на три десетилетия. Придобива международна известност с ролите си в киното, най-вече във филми на Ингмар Бергман, като „Седмият печат“ („Det sjunde inseglet“, 1957), „Поляната с дивите ягоди“ („Smultronstället“, 1957), „Персона“ („Persona“, 1966).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски актьори и актриси
Родени в Стокхолм
Починали в Стокхолм